FIS Cup w skokach narciarskich sezon 2014/2015 – 10. edycja FIS Cupu, która rozpoczęła się 12 lipca 2014 roku w austriackim Villach, a zakończyła się 22 lutego 2015 w niemieckim Ruhpolding. W sumie rozegranych miało zostać 27 konkursów, w tym 14 zawodów letnich i 13 zimowych.

Tytułu bronił reprezentant Szwajcarii Marco Grigoli, który w sezonie 2013/2014 pokonał o 30 punktów swojego rodaka, Pascala Egloffa. Trzecie miejsce zajął wtedy Słowak Tomáš Zmoray.

Ostateczny terminarz zawodów został zatwierdzony w czerwcu 2014 w hiszpańskiej Barcelonie.

Zawody w Szczyrbskim Jeziorze 21 grudnia 2014 zostały odwołane z powodu zbyt silnego wiatru.

Zwycięzcy

Kalendarz zawodów

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna 
Klasyfikacja po 26/26 konkursów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

FIS Cup w skokach narciarskich
Sezon 2014/2015 w skokach narciarskich